John Parry peut renvoyer à
 John Parry (1710-1782), célèbre harpiste gallois du 
 un personnage fictif du cycle romanesque À la croisée des mondes